Afrikansk härfågel (Upupa africana) är en fågel i familjen härfåglar inom ordningen härfåglar och näshornsfåglar.

Utbredning och systematik 
Afrikansk härfågel förekommer från södra Demokratiska republiken Kongo till Uganda och Kenya söderut till Sydafrika. Den betraktas ofta som en underart till härfågel (U. epops).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar

Härfåglar
Fåglar i etiopiska regionen